If Society — музыкальный лейбл из города Хельсинки, Финляндия, издающий записи независимых групп.

Официальный сайт характеризует деятельность лейбла следующим образом:

Мы просто любим музыку и пытаемся раздвинуть рамки открытого разума, выпуская и продавая все виды результатов творчества DIY андерграунда, будь то панк, инди поп, экспериментальный нойз, электро, что угодно, как вам угодно.
Наши группы рассказывают истории о разбитых вещах, таких, как сердца, которые могут быть вашими.

Группы 
 Black Audio
 Echo Is Your Love
 Fun
 Frivolvol
 Hero Dishonest
 Ninetynine
 Radiopuhelimet
 Siniaalto
 Valse Triste
 Viola

Дискография 
[IF-01] Sissy Spacek — A Telegram Before Departure (1999)
[IF-02] V.A. — Rantings Of A Free Thinker (2000)
[IF-03] Echo Is Your Love — Sheets Of Blank Fucking Paper (2000)
[IF-04] Oheisvasara — Pilaat Huomisen Jo Tänään (2001)
[IF-05] Hero Dishonest — Pleasure / Disgust (2001)
[IF-06] Hero Dishonest / Rebound — Untitled (2002)
[IF-07] Echo Is Your Love — 8 Hours (2002)
[IF-08] Hero Dishonest — Juggernaut (2002)
[IF-09] Siniaalto — Siniaalto (2002)
[IF-10] Siniaalto — Hakala (2003)
[IF-11] Hero Dishonest — Climbing Up On The Way Down (2003)
[IF-12] Viola — Acoustic Romantic 45 For The Jukebox In Your Heart (2003)
[IF-13] Abnormi — Avunhuuto (2004)
[IF-14] Mother Goose — Schizo Ladies/Rondo Fennoscandia (2004)
[IF-15] Viola — Tearcandy (2004)
[IF-16] Siniaalto — Tallentumia (2004)
[IF-17] Hero Dishonest — Let Your Poison Scream (2004)
[IF-18] Fun — Szklarska Poreba (2004)
[IF-20] Hero Dishonest / Mukeka Di Rato — I And I Walked The Line / Burzum Marley (2004)
[IF-21] Echo Is Your Love — Paper Cut Eye (2004)
[IF-22] Viola / Iconcrash — Viola ♥ Iconcrash (2004)
[IF-23] Viola — A Christmas 45 For You (2004)
[IF-24] Rytmihäiriö — Saatana On Herra (2005)
[IF-25] Viola — Melancholydisco (2005)
[IF-26] Red Carpet — Summertime Pop 45 For Rain Soaked Sunbathers (2005)
[IF-27] Hero Dishonest — Juggernaut + Let Your Poison Scream (2005)
[IF-28] Frivolvol — Frivolous Volume 2: The False Security Program (2005)
[IF-29] Red Carpet — The Noise Of (2005)
[IF-30] Boys Of Scandinavia — Why Do You Love Me? (2005)
[IF-31] Boys Of Scandinavia — Kill The Party (2005)
[IF-32] Viola — Anything Can Stop Us (2005)
[IF-33] Verneri Lumi — Untitled (2006)
[IF-34] Black Audio — Iron Rhino (2006)
[IF-35] Echo Is Your Love — Humansize (2006)
[IF-37] Vene — Pimeä Puoli (2006)
[IF-38] Valse Triste — Madon Luku (2006)
[IF-39] Radiopuhelimet — Viisi Tähteä (2007)
[IF-40] Fun — Zu-Pa! (2007)
[IF-41] Frivolvol — Who Needs Maps When We Got Time? (2008)
[IF-42] Echo Is Your Love — Lion Tamer Vs Tigers (2008)
[IF-44] Black Audio — Live At Torvi (2008)
[IF-45] Viola — Melancholydisco 2 (2008)
[IF-46] Varjo — Ensinäytös 1997 (2009)
[IF-48] Echo Is Your Love — Heart Fake (2010)
[IF-49] Hero Dishonest — Dangerous (2010)

Список литературы

Дополнительные ссылки 
 If Society website
 
 If Society at Last.fm

Финская музыка
Лейблы звукозаписи Финляндии
Панк-рок-лейблы
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1999 году